Swan Lake Township ist der Name folgender Orte in den USA:

 Swan Lake Township (Emmet County, Iowa)
 Swan Lake Township (Pocahontas County, Iowa)
 Swan Lake Township (Minnesota)
 Swan Lake Township (Oklahoma)
 Swan Lake Township (South Dakota)
 Swan Lake (Mississippi), gemeindefreies Gebiet bei Glendora, Tallahatchie County

Siehe auch:
 Swan Lake (Begriffsklärung)